Вардосанидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Георгий Вардосанидзе (род. 1988 года) — грузинский артист театра и кино
 Леван Вардосанидзе (род. 1957) — грузинский скульптор, член Олимпийского комитета Грузии